Osoby o nazwisku Bilewski:
 Bogusz Bilewski – polski aktor filmowy i teatralny
 Jan Baran-Bilewski – polski lekkoatleta i pułkownik
 Józef Bilewski – lekkoatleta, olimpijczyk, kapitan artylerii, ofiara zbrodni katyńskiej

zobacz też:
 Katarzyna Bilewska – polska prawnik, adwokat